Ashmore (Illinois)
 Ilhas Ashmore e Cartier
 Ashmore Energy International

Desambiguações de topônimos